Elisenda Barceló Olivé va néixer a Reus fa 39 anys. Actualment viu a Reus. És diplomada en Estadística per la UB i llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat per la UOC. Treballa a la Diputació de Tarragona, actualment a les escoles d'Art i Disseny de Reus i Tarragona. Entre 2015 i 2019 va ser l'alcaldessa d'Arbolí.

Referències 

Polítics reusencs
Alumnes de la Universitat de Barcelona
Alumnes de la Universitat Oberta de Catalunya
Polítics catalans del sud contemporanis